Ruggero I d'Altavilla (1031-1101) – conquistatore normanno e il primo Conte di Sicilia (1062)
 Ruggero II d'Altavilla (1095-1154) – nobile normanno, conte di Sicilia dal 1105, duca di Puglia dal 1127 e primo re di Sicilia dal 1130 al 1154
 Ruggero IV di Puglia (1152-1161) – nobile normanno, duca di Puglia e Calabria dal 1154 al 1161